Westpark (Aachen), park in Aken
 Westpark (Bochum), park in Bochum
 Westpark (Braunschweig), park in Braunschweig
 Westpark (Dortmund), park in Dortmund
 Westpark (Groningen), buurt in de wijk Nieuw-West in Groningen
 Westpark (München), park in München
 Sendling-Westpark, stadsdeel van München waar dit park deel van uitmaakt
 Westpark (metrostation), metrostation aan dit park in München
 Westpark (Nürnberg), park in Nürnberg
 Westpark (Zürich), park in Zürich
 Westpark Music, Duits platenlabel